«Stop! Stop! Stop!» — первый макси-сингл англоязычного альбома Stop! Stop! Stop! группы «ВИА Гра» (издаваемой за рубежом под названием Nu Virgos).

Видеоклип 

Первый англоязычный клип группы «ВИА Гра».

Клип снимался в Киеве, как и все клипы группы «ВИА Гра», и режиссёр клипа Семен Горов. Видеоклип показывает суть песни, которую многие так и не поняли.

В многих странах клип был запрещен, так как его считают слишком откровенным. Но в любом случае клип покорил многие сердца, и был признан одним из лучших клипов за всю историю группы. В Азии клип был признан самым сексуальным клипом 2003 года.

Существует русскоязычная версия этого клипа, которая была выпущена в 2002 году — называется Стоп! Стоп! Стоп!.

Сюжет заключается в том, что три девушки рассказывают Зигмунду Фрейду свой рецепт сексуальности.

Список композиций 
Stop! Stop! Stop! (CD, Single, Promo) — 2003

 1. Stop! Stop! Stop! (Original Version) — 3:47 
 2. Stop! Stop! Stop! (Upbeat Version) — 3:47

Stop! Stop! Stop! (Remix) (12" vinil) — 2004

 A. Stop! Stop! Stop! (Remix by René De Wael) — 3:35
 B. Stop! Stop! Stop! (Instrumental remix by René De Wael) — 3:35

Stop! Stop! Stop! (CD, Single) — 2004
 1. Stop! Stop! Stop! (Original Version) — 3:47 
 2. Let Me Introduce My Mama — 4:05

Stop! Stop! Stop! (CD, Maxi-Single, Enhanced) — 2004
 1. Stop! Stop! Stop! (Original Version) — 3:47 
 2. Stop! Stop! Stop! (Upbeat Version) — 3:47 
 3. Stop! Stop! Stop! (R&B Version) — 3:47 
 4. If You Could Just Let Me Go (Non Album Track) — 3:25 
 5. Let Me Introduce My Mama — 4:05 
 Video Stop! Stop! Stop! — 3:47

Cell phone Prepaid Scrach Card on CD — Израиль, 2004
 Stop! Stop! Stop!

Участники записи 
 Анна Седокова, Надежда Грановская и Вера Брежнева — вокал
 Наталья Гура, Анна Карэ, Геннадий Крупник — бэк-вокал
 Константин Меладзе — автор музыки и русскоязычного текста, бэк-вокал

Официальные кавер-версии 
 Джолин Цай — «Love Love Love» (альбом «Castle»)
 Ванги Танг — «Stop Stop Stop» (альбом «Glass Shoes»)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Видеоклип на сайте YouTube для ознакомительного просмотра
 Официальный англоязычный сайт группы «ВИА Гра»
 Официальный сайт Sony Music Russia

Синглы 2004 года
Синглы группы «ВИА Гра»
Песни 2003 года
Песни по алфавиту
Музыкальные видео по алфавиту
Макси-синглы